Boyd Devereaux (1978-), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
Ed Devereaux (1925-2003), un acteur et réalisateur australien.
Devereaux, personnage principal du film Welcome to New York, sorti en 2014, inspiré de Dominique Strauss-Kahn.